Chabry est un patronyme qui peut désigner :

 Franck Chabry, (1916 - 1979), artiste-peintre et professeur d'art suisse.
 Laurent Chabry, (1855 - 1894), biologiste français.
Laurent Chabry (politologue), né Hamid al-Shawi à Bagdad, politologue français, auteur e.a. avec Annie Chabry de Politique et minorités au Proche-Orient, les raisons d'une explosion, Paris, Maisonneuve & Larose, 1984,  
 Marc Chabry, (1660-1727), sculpteur français.
 Martin Léonce Chabry, (1832 - 1882), peintre français.